Епархия Виллемстада () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Виллемстад, Кюрасао. Епархия Виллемстада входит в митрополию Порт-оф-Спейна и распространяет свою юрисдикцию на острова Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, Синт-Мартен и Аруба. Кафедральным собором епархии Виллемстада является церковь Пресвятой Девы Марии Розария. В Виллемстаде также находится малая базилика святой Анны.

История 

В 1752 году Святой Престол учредил апостольскую префектуру Кюрасао, выделив её из архиепархии Каракаса и епархии Сан-Хуана (сегодня — архиепархия Сан-Хуана).

20 сентября 1842 года Римский папа Григорий XVI выпустил бреве «Apostolici ministerii», которым преобразовал апостольскую префектуру Кюрасао в апостольский викариат.

28 апреля 1958 года апостольский викариат Кюрасао был преобразован в епархию Виллемстада.

29 июля 1968 года Римский папа Павел VI выпустил буллу «Si quis mente», которой включил епархию Виллемстада в митрополию Порт-оф-Спейна.

Епархия Виллемстада входит в Конференцию католических епископов Антильских островов.

Ординарии епархии 
 епископ Martinus Johannes Niewindt (1823 — 12.01.1860);
 епископ Johannes Fredericus Antonius Kistemaker (12.01.1860 — 1966);
 епископ Petrus Hendricus Josephus van Ewyk O.P. (28.05.1869 — 17.05.1886);
 епископ Ceslaus H. J. Heynen O.P. (1886—1887);
 епископ Alphonsus M. H. Joosten O.P. (4.10.1887 — 18.12.1896);
 епископ Ambrosius Jacobus J. van Baars O.P. (15.12.1897 — 25.03.1910);
 епископ Michael Antonio Maria Vuylsteke O.P. (10.06.1910 — 4.08.1930);
 епископ Pietro Giovanni Umberto Verriet O.P. (13.11.1931 — 10.03.1948);
 епископ Antonio Ludovico Van der Veen Zeppenfeldt O.P. (11.11.1948 — 19546);
 епископ Joannes Maria Michael Holterman O.P. (9.12.1956 — 7.08.1973);
 епископ Wilhelm Michel Ellis (7.08.1973 — 11.10.2001);
 епископ Luigi Antonio Secco S.D.B. (11.10.2001 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1948 || 107.694 || 147.000 || 73,3 || 57 || 3 || 54 || 1.889 ||  || 129 || 319 || 24
|-
| 1966 || 30.000 || 160.000 || 18,8 || 71 || 3 || 68 || 422 ||  || 130 || 370 || 35
|-
| 1970 || ? || 220.000 || ? || ? || 62 || 62 || ? || || 170 || 298 || 30
|-
| 1976 || 200.000 || 235.000 || 85,1 || 61 || 9 || 52 || 3.278 ||  || 122 || 214 || 37
|-
| 1980 || 215.000 || 260.000 || 82,7 || 58 || 10 || 48 || 3.706 ||  || 105 || 175 || 46
|-
| 1990 || 220.000 || 265.000 || 83,0 || 55 || 18 || 37 || 4.000 ||  || 64 || 97 || 36
|-
| 1999 || 255.140 || 313.442 || 81,4 || 40 || 28 || 12 || 6.378 || 1 || 25 || 61 || 38
|-
| 2000 || 235.526 || 297.508 || 79,2 || 56 || 35 || 21 || 4.205 ||  || 29 || 62 || 36
|-
| 2001 || 224.809 || 287.845 || 78,1 || 36 || 18 || 18 || 6.244 || 1 || 27 || 44 || 36
|-
| 2008 || 217.851 || 295.264 || 73,8 || 38 || 21 || 17 || 5.732 ||  || 24 || 49 || 37
|-
| 2014 || 221.600 || 300.402 || 73,8 || 47 || 26 || 21 || 4.714 ||  || 27 || 40 || 36
|-
| 2017 || 225.000 || 306.200 || 73,5 || 52 || 42 || 10 || 4.326 ||  || 16 || 40 || 31
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Apostolici ministerii, Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo V, Romae 1893, стр. 299
  Булла Si quis mente

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org
 Информация на сайте gcatholic.org

Католические епархии Нидерландов